Ck – dwuznak używany w języku angielskim, szwedzkim i niemieckim.

Skróty 
 CK – firma tworząca odzież, perfumy, zegarki i biżuteria przez projektanta mody Calvina Kleina.
 CK – cytokininy
 C. K. – skrót oznaczający cesarsko-królewskie, państwa Austro-Węgier.